Het Nederlands kampioenschap dammen 1965 werd van 3 t/m 24 april 1965 (in weekenden en een slotweek) door 14 deelnemers in Utrecht en Apeldoorn gespeeld. 
Het was het NK-debuut van de latere wereldkampioen Ton Sijbrands die met 11 uit 13 op de 10e plaats eindigde.  
Op de gedeelde 1e plaats eindigden Geert van Dijk als Piet Roozenburg met allebei 18 punten.

Barrage om de titel 
Om te bepalen wie zich Nederlands kampioen mocht noemen werd er een barrage gespeeld in de vorm van een tweekamp van 3 partijen. 
De 1e en 3e partij eindigden in remise. 
Roozenburg won de 2e partij en werd daardoor voor de 7e keer Nederlands kampioen.

Speellocaties

Resultaten

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1965
Sportevenement in Apeldoorn
Utrecht